Mumbo Jumbo kan syfta på:

 Mumbo Jumbo (engelskt uttryck) –  ett engelskt uttryck, som även används i svenskan då och då
 Mumbo Jumbo (Banjo-Kazooie) – en karaktär från Nintendo 64-spelet Banjo-Kazooie
 Mumbo Jumbo (musikalbum) – ett album av Paul Paljett
 Mumbo jumbo (TV-program) – ett humorprogram visat i TV4 hösten 2018